Anglosaské příjmení Black [blaek] nese více různých osobností:

 Betty Black (* 19??) – americká zpěvačka, hudební producentka a skladatelka
 Cara Blacková (* 1979) – tenistka ze Zimbabwe
 Claudia Black (* 1972) – australská herečka
 Davidson Black (1884–1934) – kanadský paleontolog
 Frank Black (* 1965) – americký zpěvák a kytarista
 Holly Blacková (* 1971) – americká spisovatelka
 Jack Black (* 1969) – americký zpěvák a herec
 James W. Black (1924–2010) – skotský farmaceut
 James Wallace Black (1825–1896) – americký fotograf
 Jimmy Carl Black (1938–2008) – americký hudebník
 Joseph Black (1728–1799) – skotský fyzik, chemik a vynálezce
 Karen Blacková (1939–2013) – americká herečka
 Kodak Black (* 1997) – americký rapper
 Lucas Black (* 1982) – americký herec
 Rebecca Black (* 1997) – americká youtuberka a zpěvačka
 Robert Black (1947–2016) – skotský sériový vrah
 Roger Black (* 1966) – britský sportovec, atlet
 Shane Black (* 1961) – americký režisér, scenárista, producent a herec
 Shirley Temple-Blacková (1928–2014) – americká filmová herečka, diplomatka a politička
 Tori Black (* 1988) – americká pornoherečka

fiktivní postavy
 Andromeda Blacková – postava z Harryho Pottera
 Belatrix Blacková – postava z Harryho Pottera
 Phineas Nigellus Black – postava z Harryho Pottera
 Regulus Black – postava z Harryho Pottera
 Sirius Black – postava z Harryho Pottera
 Walburga Blacková – postava z Harryho Pottera

Související články 
 Blake
 Černý (příjmení)

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení